Marie Louise van Hannover-Cumberland (Gmunden, 11 oktober 1879 — Salem, 31 januari 1948) was een prinses van Groot-Brittannië en Ierland en een hertogin van Brunswijk.

Zij was de oudste dochter van kroonprins Ernst August van Hannover en diens vrouw Thyra van Denemarken en een achterachterkleindochter van de Engelse koning George III.

Zelf trouwde ze op 10 juli 1900 met Max van Baden, een zoon van Willem van Baden. Het paar kreeg twee kinderen:
 Marie Alexandra (1902-1944), huwde met Wolfgang van Hessen. Marie Alexandra werd gedood bij een bombardement op Frankfurt door de geallieerden van de Tweede Wereldoorlog.
 Berthold (1906-1963), huwde met Theodora van Griekenland, een zuster van prins Philip, de man van koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk.

Huis Hannover (Verenigd Koninkrijk)